

Coraciiformes (continuação)

Alcedinidae
 Alcedo hercules
Guarda-rios-comum, Alcedo atthis
Pica-peixe-de-colar, Alcedo semitorquata
 Alcedo quadribrachys
 Alcedo meninting
 Alcedo azurea
 Alcedo websteri
 Alcedo euryzona
 Alcedo cyanopecta
 Alcedo argentata
Pica-peixe-de-poupa, Alcedo cristata
 Alcedo vintsioides
 Alcedo thomensis
 Alcedo nais
 Alcedo leucogaster
 Alcedo coerulescens
 Alcedo pusilla
 Ceyx lepidus
 Ceyx erithacus
 Ceyx rufidorsa
 Ceyx melanurus
 Ceyx fallax
 Ispidina madagascariensis
Pica-peixe-pigmeu, Ispidina picta
 Ispidina lecontei

Halcyonidae
 Lacedo pulchella
 Dacelo novaeguineae
 Dacelo leachii
 Dacelo tyro
 Dacelo gaudichaud
 Clytoceyx rex
 Cittura cyanotis
 Pelargopsis amauropterus
 Pelargopsis capensis
 Pelargopsis melanorhyncha
 Halcyon coromanda
 Halcyon badia
 Halcyon smyrnensis
 Halcyon pileata
 Halcyon cyanoventris
Pica-peixe-de-barrete-cinzento, Halcyon leucocephala
Pica-peixe-dos-bosques, Halcyon senegalensis
Pica-peixe-dos-mangais, Halcyon senegaloides
Guarda-rios-de-peito-azul, Halcyon malimbica
Pica-peixe-de-barrete-castanho, Halcyon albiventris
Pica-peixe-riscado, Halcyon chelicuti
 Todiramphus nigrocyaneus
 Todiramphus winchelli
 Todiramphus diops
 Todiramphus lazuli
 Todiramphus macleayii
 Todiramphus albonotatus
 Todiramphus leucopygius
 Todiramphus farquhari
 Todiramphus pyrrhopygia
 Todiramphus recurvirostris
 Todiramphus cinnamominus
 Todiramphus funebris
 Todiramphus chloris
 Todiramphus enigma
 Todiramphus saurophaga
 Todiramphus australasia
 Todiramphus sanctus
 Todiramphus veneratus
 Todiramphus ruficollaris
 Todiramphus tuta
 Todiramphus godeffroyi
 Todiramphus gambieri
 Caridonax fulgidus
 Melidora macrorrhina
 Actenoides bougainvillei
 Actenoides concretus
 Actenoides lindsayi
 Actenoides hombroni
 Actenoides monachus
 Actenoides princeps
 Syma torotoro
 Syma megarhyncha
 Tanysiptera hydrocharis
 Tanysiptera galatea
 Tanysiptera ellioti
 Tanysiptera riedelii
 Tanysiptera carolinae
 Tanysiptera nympha
 Tanysiptera danae
 Tanysiptera sylvia

Cerylidae
Pica-peixe-gigante, Megaceryle maxima
 Megaceryle lugubris
 Megaceryle alcyon
Martim-pescador-grande,  Ceryle torquata
Ceryle rudis
Martim-pescador-verde, Chloroceryle amazona
Martim-pescador-pequeno, Chloroceryle americana
Martim-pescador-da-mata, Chloroceryle inda
Martinho, Chloroceryle aenea

Meropidae
 Nyctyornis amictus
 Nyctyornis athertoni
 Meropogon forsteni
 Merops gularis
 Merops muelleri
 Merops bulocki
Abelharuco-africano, Merops bullockoides
Abelharuco-dourado, Merops pusillus
 Merops variegatus
 Merops oreobates
Abelharuco-andorinha, Merops hirundineus
Abelharuco-de-cabeça-preta, Merops breweri
 Merops revoilii
Abelharuco-de-garganta-branca, Merops albicollis
 Merops orientalis
Abelharuco-de-böhm, Merops boehmi
 Merops viridis
Abelharuco-de-garganta-vermelha, Merops persicus
Abelharuco-de-faces-azuis, Merops superciliosus
 Merops philippinus
 Merops ornatus
Abelharuco-comum Merops apiaster
 Merops leschenaulti
Abelharuco-rosado, Merops malimbicus
 Merops nubicus
Abelharuco-róseo Merops nubicoides

Coliiformes

Coliidae
Rabo-de-junco-de-peito-barrado, Colius striatus
 Colius leucocephalus
 Colius castanotus
 Colius colius
 Urocolius macrourus
Rabo-de-junco-de-faces-vermelhas, Urocolius indicus

Cuculiformes

Cuculidae
Cuco-jacobino, Oxylophus jacobinus
Cuco-da-cafraria, Oxylophus levaillantii
 Clamator coromandus
Cuco-rabilongo, Clamator glandarius
Cuco-de-bico-grosso, Pachycoccyx audeberti
 Cuculus crassirostris
 Cuculus sparverioides
 Cuculus varius
 Cuculus vagans
 Cuculus fugax
Cuco-de-peito-vermelho, Cuculus solitarius
Cuco-preto, Cuculus clamosus
 Cuculus micropterus
Cuco-comum, Cuculus canorus
Cuco-africano, Cuculus gularis
Cuco-oriental, Cuculus saturatus
Cuco-pequeno, Cuculus poliocephalus
Cuco-malgaxe, Cuculus rochii
 Cuculus pallidus
 Cercococcyx mechowi
 Cercococcyx olivinus
Cuco-das-montanhas, Cercococcyx montanus
 Cacomantis sonneratii
 Cacomantis passerinus
 Cacomantis merulinus
 Cacomantis sepulcralis
 Cacomantis variolosus
 Cacomantis castaneiventris
 Cacomantis heinrichi
 Cacomantis flabelliformis
 Rhamphomantis megarhynchus
 Chrysococcyx minutillus
 Chrysococcyx russatus
 Chrysococcyx rufomerus
 Chrysococcyx crassirostris
 Chrysococcyx lucidus
 Chrysococcyx basalis
 Chrysococcyx ruficollis
 Chrysococcyx meyeri
 Chrysococcyx maculatus
 Chrysococcyx xanthorhynchus
 Chrysococcyx osculans
 Chrysococcyx flavigularis
Cuco-bronzeado-menor, Chrysococcyx klaas
Cuco-esmeraldino, Chrysococcyx cupreus
Cuco-bronzeado-maior, Chrysococcyx caprius
 Caliechthrus leucolophus
 Surniculus lugubris
 Microdynamis parva
 Eudynamys scolopacea
 Eudynamys melanorhyncha
 Eudynamys cyanocephala
 Eudynamys taitensis
 Scythrops novaehollandiae
Cucal-verde, Ceuthmochares aereus
 Phaenicophaeus diardi
 Phaenicophaeus sumatranus
 Phaenicophaeus tristis
 Phaenicophaeus viridirostris
 Phaenicophaeus leschenaultii
 Phaenicophaeus chlorophaeus
 Phaenicophaeus javanicus
 Phaenicophaeus calyorhynchus
 Phaenicophaeus curvirostris
 Phaenicophaeus pyrrhocephalus
 Phaenicophaeus superciliosus
 Phaenicophaeus cumingi
 Carpococcyx radiceus
 Carpococcyx renauldi
 Coua delalandei
 Coua gigas
 Coua coquereli
 Coua serriana
 Coua reynaudii
 Coua cursor
 Coua ruficeps
 Coua cristata
 Coua verreauxi
 Coua caerulea

Centropidae
 Centropus milo
 Centropus goliath
 Centropus violaceus
 Centropus menbeki
 Centropus ateralbus
 Centropus phasianinus
 Centropus spilopterus
 Centropus bernsteini
 Centropus chalybeus
 Centropus rectunguis
 Centropus steerii
 Centropus sinensis
 Centropus andamanensis
 Centropus nigrorufus
 Centropus viridis
 Centropus toulou
Cucal-preto-africano, Centropus grillii
 Centropus bengalensis
 Centropus chlororhynchus
 Centropus leucogaster
Cucal-do-gabão, Centropus anselli
 Centropus neumanni
 Centropus monachus
Cucal-cauda-de-cobre, Centropus cupreicaudus
Cucal-do-senegal, Centropus senegalensis
Cucal-de-sobrancelhas-brancas, Centropus superciliosus
Cucal-de-burchell, Centropus burchelli
 Centropus melanops
 Centropus celebensis
 Centropus unirufus

Coccyzidae
 Papa-lagarta-de-papo-ferrugem, Coccyzus pumilus
Papa-lagarta-cinzento, Coccyzus cinereus
 Cuco-de-bico-preto, Coccyzus erythropthalmus
 Cuco-de-bico-amarelo, Coccyzus americanus
 Papa-lagarta-de-euler, Coccyzus euleri
 Papa-lagarta-do-mangue, Coccyzus minor
 Coccyzus ferrugineus
 Papa-lagarta-acanelado, Coccyzus melacoryphus
 Coccyzus lansbergi
 Hyetornis pluvialis
 Hyetornis rufigularis
 Alma-de-gato, Piaya cayana
 Chincoã-de-bico-vermelho, Piaya melanogaster
 Chincoã-pequeno, Piaya minuta
 Saurothera merlini
 Saurothera vetula
 Saurothera longirostris
 Saurothera vieilloti

Opisthocomidae
 Jacu-cigano, Opisthocomus hoazin

Crotophagidae
 Anu-coroca, Crotophaga major
 Anu-preto, Crotophaga ani
 Crotophaga sulcirostris
 Anu-branco, Guira guira

Neomorphidae
 Saci, Tapera naevia
 Morococcyx erythropygus
 Peixe-frito-verdadeiro, Dromococcyx phasianellus
 Peixe-frito-pavonino, Dromococcyx pavoninus
 Geococcyx californianus
 Geococcyx velox
 Jacu-estalo-comum , Neomorphus geoffroyi
 Jacu-estalo-escamoso, Neomorphus squamiger
 Neomorphus radiolosus
 Jacu-estalo-de-asa-vermelha, Neomorphus rufipennis
 Jacu-estalo-de-bico-vermelho, Neomorphus pucheranii

Psittaciformes

Psittacidae
 Chalcopsitta atra
 Chalcopsitta duivenbodei
 Chalcopsitta sintillata
 Chalcopsitta cardinalis
 Eos histrio
 Eos squamata
Papagaio-escarlate, Eos bornea
 Eos reticulata
 Eos cyanogenia
 Eos semilarvata
 Pseudeos fuscata
 Trichoglossus ornatus
 Trichoglossus haematodus
 Trichoglossus rubritorquis
 Trichoglossus euteles
 Trichoglossus flavoviridis
 Trichoglossus johnstoniae
 Trichoglossus rubiginosus
 Trichoglossus chlorolepidotus
 Psitteuteles versicolor
 Psitteuteles iris
 Psitteuteles goldiei
 Lorius garrulus
 Lorius domicella
 Lorius lory
 Lorius hypoinochrous
 Lorius albidinuchus
 Lorius chlorocercus
 Phigys solitarius
 Vini australis
 Vini kuhlii
 Vini stepheni
 Vini peruviana
 Vini ultramarina
 Glossopsitta concinna
 Glossopsitta pusilla
 Glossopsitta porphyrocephala
 Charmosyna palmarum
 Charmosyna rubrigularis
 Charmosyna meeki
 Charmosyna toxopei
 Charmosyna multistriata
 Charmosyna wilhelminae
 Charmosyna rubronotata
 Charmosyna placentis
 Charmosyna diadema
 Charmosyna amabilis
 Charmosyna margarethae
 Charmosyna pulchella
 Charmosyna josefinae
 Charmosyna papou
 Oreopsittacus arfaki
 Neopsittacus musschenbroekii
 Neopsittacus pullicauda
 Probosciger aterrimus
 Calyptorhynchus baudinii
 Calyptorhynchus latirostris
 Calyptorhynchus funereus
Cacatua negra de cauda vermelha, Calyptorhynchus banksii
Cacatua preto brilhante, Calyptorhynchus lathami
Cacatua gang-gang, Callocephalon fimbriatum
 Galah, Eolophus roseicapillus
 Cacatua-rosa, Cacatua leadbeateri
 Cacatua sulphurea
Cacatua-de-crista-amarela, Cacatua galerita
 Cacatua ophthalmica
 Cacatua-das-molucas, Cacatua moluccensis
 Cacatua alba
 Cacatua haematuropygia
 Cacatua-de-goffin, Cacatua goffini
 Cacatua sanguinea
 Cacatua pastinator
 Cacatua tenuirostris
 Cacatua ducorpsii
 Caturra, Nymphicus hollandicus
 Nestor notabilis
 Nestor productus
 Nestor meridionalis
 Micropsitta keiensis
 Micropsitta geelvinkiana
 Micropsitta pusio
 Micropsitta meeki
 Micropsitta finschii
 Micropsitta bruijnii
 Cyclopsitta gulielmitertii
 Cyclopsitta diophthalma
 Psittaculirostris desmarestii
 Psittaculirostris edwardsii
Papagaio-dos-figos-de-salvador, Psittaculirostris salvadorii
Guaiabero, Bolbopsittacus lunulatus
Papagaio-de-rabadilha-azul, Psittinus cyanurus
 Psittacella brehmii
 Psittacella picta
 Psittacella modesta
 Psittacella madaraszi
 Geoffroyus geoffroyi
 Geoffroyus simplex
 Geoffroyus heteroclitus
 Prioniturus montanus
 Prioniturus waterstradti
 Prioniturus platenae
 Prioniturus luconensis
 Prioniturus discurus
 Prioniturus verticalis
 Prioniturus flavicans
 Prioniturus platurus
 Prioniturus mada
 Tanygnathus megalorynchos
 Tanygnathus lucionensis
 Tanygnathus sumatranus
 Tanygnathus gramineus
 Eclectus roratus
 Psittrichas fulgidus
 Prosopeia splendens
 Prosopeia personata
 Prosopeia tabuensis
Periquito-rei-australiano, Alisterus scapularis
Periquito-rei-de-asa-verde, Alisterus chloropterus
 Alisterus amboinensis
 Aprosmictus jonquillaceus
 Aprosmictus erythropterus
Periquito-soberbo, Polytelis swainsonii
Periquito-regente, Polytelis anthopeplus
Periquito-princesa, Polytelis alexandrae
Periquito-cabeça-púrpura, Purpureicephalus spurius
Periquito-port-lincoln, Platycercus zonarius
 Platycercus barnardi
 Platycercus caledonicus
 Platycercus elegans
 Platycercus flaveolus
 Platycercus venustus
 Platycercus adscitus
Rosela-multicolorida, Platycercus eximius
Rosela-do-leste, Platycercus icterotis
periquito-de-bluebonnet, Northiella haematogaster
periquito-dorso-vermelh, Psephotus haematonotus
Periquito-de-mulga, Psephotus varius
papagaio-encapuzado, Psephotus dissimilis
 Psephotus chrysopterygius
 Periquito-do-paraíso, Psephotus pulcherrimus
 Cyanoramphus unicolor
 Cyanoramphus cookii
 Cyanoramphus novaezelandiae
 Cyanoramphus auriceps
 Cyanoramphus zealandicus
 Cyanoramphus ulietanus
 Eunymphicus cornutus
 Neopsephotus bourkii
 Neophema chrysostoma
 Neophema elegans
 Neophema petrophila
 Neophema chrysogaster
Periquito-turquesa, Neophema pulchella
Periquito-esplêndido, Neophema splendida
Periquito-andorinha, Lathamus discolor
Periquito-australiano, Melopsittacus undulatus
Arara-de-cabeça-azul, Pezoporus wallicus
 Geopsittacus occidentalis
Kakapo, Strigops habroptilus
 Mascarinus mascarinus
 Coracopsis vasa
 Coracopsis nigra
Papagaio-cinzento, Psittacus erithacus
Papagaio-de-bico-grosso, Poicephalus robustus
 Poicephalus gulielmi
Periquito-da-guiné, Poicephalus senegalus
 Poicephalus crassus
Papagaio-de-meyer, Poicephalus meyeri
 Poicephalus flavifrons
 Poicephalus rufiventris
Papagaio-de-cabeça-castanha, Poicephalus cryptoxanthus
Papagaio-de-rüppel, Poicephalus rueppellii
Inseparável-de-cabeça-cinzenta, Agapornis canus
Inseparável-de-cara-vermelha, Agapornis pullarius
Inseparável-de-asa-preta, Agapornis taranta
 Agapornis swindernianus
Inseparável-de-faces-rosadas, Agapornis roseicollis
 Agapornis fischeri
Inseparável-mascarado, Agapornis personatus
Inseparável-de-niassa, Agapornis lilianae
Inseparável-de-faces-pretas, Agapornis nigrigenis
 Loriculus vernalis
 Loriculus beryllinus
 Loriculus philippensis
 Loriculus galgulus
 Loriculus stigmatus
 Loriculus amabilis
 Loriculus catamene
 Loriculus aurantiifrons
 Loriculus tener
 Loriculus exilis
 Loriculus pusillus
 Loriculus flosculus
 Psittacula eupatria
 Psittacula wardi
Periquito-de-colar, Psittacula krameri
 Psittacula echo
 Psittacula exsul
 Psittacula himalayana
 Psittacula finschii
 Psittacula intermedia
 Psittacula cyanocephala
 Psittacula roseata
 Psittacula columboides
 Psittacula calthropae
 Psittacula derbiana
 Psittacula alexandri
 Psittacula caniceps
 Psittacula longicauda
Arara-azul-grande, Anodorhynchus hyacinthinus
Arara-azul-de-lear, Anodorhynchus leari
Arara-azul-pequena, Anodorhynchus glaucus
Ararinha-azul, Cyanopsitta spixii
Arara-canindé, Ara ararauna
Arara-de-garganta-azul, Ara glaucogularis
Arara-militar, Ara militaris
 Ara ambigua
Araracanga, Ara macao
Arara-vermelha, Ara chloropterus
 Ara cubensis
Arara-vermelha-de-cuba, Ara tricolor
 Ara rubrogenys
Maracanã-guaçu, Ara severa
Maracanã-de-cara-amarela, Ara manilata
Maracanã-de-cabeça-azul, Ara couloni
Arara-do-buriti, Ara maracana
Maracanã-de-colar, Ara auricollis
Maracanã-nobre, Ara nobilis
Aratinga-de-testa-azul, Aratinga acuticaudata
Ararajuba, Aratinga guarouba
 Aratinga holochlora
 Aratinga strenua
 Aratinga wagleri
 Aratinga mitrata
 Aratinga erythrogenys
 Aratinga finschi
Periquitão-maracanã, Aratinga leucophthalmus
 Aratinga euops
 Aratinga chloroptera
Jandaia-amarela, Aratinga solstitialis
Jandaia-verdadeira, Aratinga jandaya
Jandaia-de-testa-vermelha, Aratinga auricapilla
 Periquito-de-cabeça-suja, Aratinga weddellii
Periquito-da-jamaica, Aratinga nana
Periquito-de-testa-laranja, Aratinga canicularis
Jandaia-coquinho, Aratinga aurea
Periquito-de-bochecha-parda, Aratinga pertinax
Periquito-da-caatinga, Aratinga cactorum
Príncipe-negro, Nandayus nenday
Papagaio-de-bochechas-douradas, Leptosittaca branickii
Papagaio-de-crista-amarela, Ognorhynchus icterotis
Papagaio-mexicano-de-testa-vermelha, Rhynchopsitta pachyrhyncha
Papagaio-de-fronte-castanha, Rhynchopsitta terrisi
Periquito-da-carolina, Conuropsis carolinensis
Papagaio-da-patagónia, Cyanoliseus patagonus
Tiriba-grande, Pyrrhura cruentata
Tiriba-fogo, Pyrrhura devillei
Tiriba-de-testa-vermelha, Pyrrhura frontalis
Tiriba-de-barriga-vermelha, Pyrrhura perlata (ant. Pyrrhura rhodogaster)
Tiriba-de-cara-suja, Pyrrhura molinae
Tiriba-de-testa-azul, Pyrrhura picta
Tiriba-de-orelha-branca, Pyrrhura leucotis
 Pyrrhura viridicata
Tiriba-de-cauda-roxa, Pyrrhura egregia
Tiriba-melanura, Pyrrhura melanura
 Pyrrhura orcesi
Tiriba-rupestre, Pyrrhura rupicola
 Pyrrhura albipectus
 Pyrrhura calliptera
 Pyrrhura hoematotis
 Pyrrhura rhodocephala
 Pyrrhura hoffmanni
Tiriba-de-cabeça-vermelha, Pyrrhura roseifrons 
Tiriba-pérola, Pyrrhura lepida 
Tiriba-de-peito-cinza, Pyrrhura griseipectus 
Tiriba-de-pfrimer, Pyrrhura pfrimeri 
Tiriba-do-madeira, Pyrrhura snethlageae 
 Enicognathus ferrugineus
 Enicognathus leptorhynchus
Caturrita, Myiopsitta monachus
 Bolborhynchus aymara
 Bolborhynchus aurifrons
 Bolborhynchus lineola
 Bolborhynchus orbygnesius
 Bolborhynchus ferrugineifrons
 Forpus cyanopygius
Tuim-santo, Forpus passerinus
Tuim-comum, Forpus xanthopterygius
 Forpus conspicillatus
Tuim-de-bico-escuro, Forpus sclateri
 Forpus coelestis
 Forpus xanthops
 Periquito-verde, Brotogeris tirica
Periquito-de-asa-dourada, Brotogeris chrysoptera
Periquito-de-asa-azul, Brotogeris cyanoptera
 Brotogeris jugularis
 Brotogeris pyrrhoptera
Periquito-testinha, Brotogeris sanctithomae
Periquito-de-asa-branca, Brotogeris versicolurus
Periquito-de-encontro-amarelo, Brotogeris chiriri
 Periquito-dos-tepuis, Nannopsittaca panychlora
 Periquito-da-amazônia, Nannopsittaca dachillae
 Touit batavicus
Apuim-de-asa-vermelha, Touit huetii
 Touit costaricensis
 Touit dilectissimus
Apuim-de-costas-azuis, Touit purpuratus
Apuim-de-costas-pretas, Touit melanonotus
Apuim-de-cauda-amarela, Touit surdus
 Touit stictopterus
Marianinha-de-cabeça-preta, Pionites melanocephala
Marianinha-de-cabeça-amarela, Pionites leucogaster
 Pionopsitta pileata
 Gypopsitta haematotis
 Gypopsitta pulchra
 Curica-de-bochecha-laranja, Gypopsitta barrabandi
 Gypopsitta pyrilia
Curica-caica, Gypopsitta caica
 Curica-urubu, Gypopsitta vulturina
 Papagaio-careca, Gypopsitta aurantiocephala
 Hapalopsittaca melanotis
 Hapalopsittaca amazonina
 Hapalopsittaca fuertesi
 Hapalopsittaca pyrrhops
 Curica-verde, Graydidascalus brachyurus
Maitaca-de-cabeça-azul, Pionus menstruus
 Pionus sordidus
Maitaca-verde, Pionus maximiliani
 Pionus tumultuosus
 Pionus senilis
 Pionus chalcopterus
Maitaca-roxa, Pionus fuscus
Papagaio-de-cuba, Amazona leucocephala
 Amazona collaria
Papagaio-de-hispaniola, Amazona ventralis
 Amazona albifrons
 Amazona xantholora
 Amazona agilis
Papagaio-de-porto-rico, Amazona vittata
Papagaio-tucumã, Amazona tucumana
Papagaio-charão, Amazona pretrei
Papagaio-de-face-verde, Amazona viridigenalis
Papagaio-de-finsch, Amazona finschi
Papagaio-diadema, Amazona autumnalis
Papagaio-de-bochecha-azul, Amazona dufresniana
Chauá, Amazona rhodocorytha
Papagaio-de-cara-roxa, Amazona brasiliensis
Papagaio-verdadeiro, Amazona aestiva
Papagaio-galego Amazona xanthops
Papagaio-de-cara-amarela, Amazona barbadensis
Papagaio-da-várzea, Amazona festiva
 Amazona oratrix
Papagaio-de-nuca-amarela, Amazona auropalliata
Papagaio-campeiro, Amazona ochrocephala
Papagaio-do-mangue, Amazona amazonica
 Amazona mercenaria
Papagaio-dos-garbes, Amazona kawalli
Papagaio-moleiro, Amazona farinosa
Papagaio-de-peito-roxo, Amazona vinacea
Papagaio-de-santa-lúcia, Amazona versicolor
 Amazona arausiaca
Papagaio-de-são-vicente, Amazona guildingii
 Amazona imperialis
Anacã, Deroptyus accipitrinus
Sabiá-cica, Triclaria malachitacea

Página anterior: Lista de aves de Sibley-Monroe 3

Próxima página: Lista de aves de Sibley-Monroe 5

Índice: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

http://ararasemais.blogspot.com/2012/07/cacatua-gang-gang-e-encontrada-nas.html

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=49394DD2D0DE2E08

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=122372C72FAA08FC

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=D090A8A4A7716960

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=B6D7DD310F119FC8

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=BCCB23F5D7D508E8

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=6D621EA230E24199

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=277579A366FBBBA7

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=BCBE9A760EC658CB

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=71F8EC07D0BEE96C

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=CF255B3FAD4D1F4E

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=6F2B75C016D260D1

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=B606EC4617252FB2

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=3E2C25E82F2F1706

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=821BF2D70FF94B3E

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=D514DE803714B1E2

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=66AC2F1833D93970 

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=E56BBA803CAC1414 

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=9B72A1302A927DCF 

Periquito Red Rumped

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=8AFC47C9F2B8FE34

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=E3EDF6CC0D5CF2A1

Psephotus dissimilis

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=6F2C5E7BA095D493

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=E26391B5DD649160

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=F5E8A0CEB4D2CC74https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=89FD19C81FD8A8B3

04